Schultens är ett nederländskt efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Schultens (1686–1750), nederländsk orientalist
 Hendrik Albert Schultens (1749–1793), nederländsk orientalist
 Jan Jacob Schultens (1716–1778) nederländsk orientalist